Харе́д Франси́ско Борхе́тти Эчаварри́я (; 14 августа 1973, Кульякан, Синалоа) — мексиканский футболист, выступавший на позиции нападающего. Один из лучших нападающих в истории мексиканского футбола. Второй бомбардир в истории сборной Мексики (46 голов).

Клубная карьера 
Первый матч на профессиональном уровне провёл 6 марта 1994 года в составе футбольного клуба «Атлас», в котором его команда уступила со счётом 1:3 «Америке».

После двух успешных сезонов в составе гвадалахарского клуба перешёл в «Сантос Лагуна». Переход в Сантос оказался важным моментом в карьере нападающего — уже в первом сезоне он завоевал со своей новой командой титул чемпиона Мексики (зима 1996), забив при этом 16 мячей. Впоследствии Борхетти стал главной звездой «Сантоса», забив 189 мячей в 295 играх за этот клуб. Летом 2001 года вновь помог своему клубу выиграть титул чемпиона, забив 22 гола в 22 играх.

Летом 2004 года Борхетти ушёл из «Сантоса», заявив, что хочет играть в команде из своего родного города — Дорадос де Синалоа, однако провёл там всего один сезон, забив 8 голов в 14 матчах.

В 2005 году вновь сменил клуб, перейдя в «Пачуку», провёл там один сезон, забив 8 голов в 15 матчах.

Став лучшим бомбардиром отборочного цикла чемпионата мира 2006 года, привлёк внимание многих европейских клубов и летом 2005 подписал контракт с английским клубом «Болтон Уондерерз». Дебютировал в английской Премьер-лиге 24 августа 2005 года в матче против Ньюкасла (2:0), а свой первый гол за Болтон забил 15 сентября в матче Кубка УЕФА с «Локомотивом» из Пловдива. Закончил сезон с 8 забитыми мячами.

После европейского сезона 2005/06 ушёл из «Болтона» в саудовский «Аль-Иттихад», где уже играли немало известных игроков. Провёл в составе клуба 15 матчей, в которых забил 10 голов.

26 декабря 2006 года объявил о своём возвращении на родину — на этот раз в Крус Асуль. В составе «цементников» Харед провёл не самый лучший сезон — череда травм и отсутствие постоянной игровой практики, и в результате он забил всего 7 мячей в 26 матчах.

В 2008 году перешёл в «Монтеррей», где завоевал доверие тренера Рикардо Лавольпе и смог чаще играть в основном составе. Одним из лучших матчей стал четвертьфинальный поединок против «Гвадалахара Чивас», где Борхетти отметился хет-триком и помог своему клубу выйти в полуфинал.

4 января 2009 года перешёл в Гвадалахару, получив возможность сыграть в Кубке Либертадорес 2009 и сезоне Апертуры 2009. За полгода, проведённые в составе «Гвадалахары», не забил ни одного гола, самый неудачный сезон усугубился ещё и тем, что «Гвадалахара» снялась с розыгрыша Кубка Либертадорес из-за эпидемии свиного гриппа. 17 июня 2009 года был отдан в аренду клубу «Пуэбла» сроком на один год. В предсезонных матчах получил перелом грудной клетки, в результате чего не смог играть первые четыре недели апертуры.

27 декабря 2009 года вновь сменил клуб, подписав контракт с футбольным клубом «Монаркас» из Морелии. В 2010 году перешёл в мексиканский клуб из второго Мексиканского дивизиона «Леон».

Карьера в сборной 
Впервые вышел в составе сборной Мексики в 1997 году в мачте против Эквадора, но после этого ещё долго не мог закрепиться в основном составе.

Летом 2001 защищал цвета сборной Мексики на Кубке Америки. Забил два гола, при этом оба оказались победными — в матче группового этапа поразил ворота сборной Бразилии, в результате мексиканцы выиграли 1:0, а в полуфинале забил Уругваю, и его команда победила 2:1. В скандальном финальном матче мексиканцы проиграли колумбийцам; Харед провёл на поле все 90 минут.

На чемпионате мира 2002 года наряду с Куатемоком Бланко был настоящим лидером команды, забил важный гол сборной Эквадора, позволивший мексиканцам одержать победу; а гол в ворота Буффона в матче против Италии, который Борхетти забил головой в борьбе с Паоло Мальдини, был признан одним из лучших голов чемпионата мира и лучшим голом, забитым на территории Японии.

На Кубке конфедераций 2005 стал лучшим бомбардиром своей сборной — на групповом этапе забил гол в ворота Бразилии, позволивший мексиканцам в очередной раз победить «пента-кампеонов» со счётом 1:0, а в матче за 3-е место против Германии отметился дублем в ворота Оливера Кана. Также забил гол в проигранной мексиканцами серии пенальти полуфинального матча против Аргентины.

В ходе отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года забил в ворота соперников 14 мячей, став лучшим бомбардиром среди всех отборочных групп.

На чемпионате мира 2006 года Борхетти было уже 32 года, но при этом он оставался ключевым игроком сборной. В первом матче против Ирана, который мексиканцы выиграли 3:1, он получил травму, в результате чего был вынужден пропустить 2 следующих матча. В отсутствии своего лидера Мексика, хоть и с трудом, всё же вышла из группы, и у Борхетти появилась возможность сыграть в 1/8 финала против Аргентины. Однако не залеченная травма не дала играть в полную силу, более того, он стал антигероем матча, при счёте 1:0 в пользу сборной Мексики срезав мяч в собственные ворота после удара Креспо. Мексиканцы проиграли матч в дополнительное время и вылетели из дальнейшей борьбы.

Из-за травмы не поехал на Кубок Америки по футболу 2007, в результате дав шанс проявить себя молодому Нери Кастильо.

Титулы и достижения 
 Чемпион Мексики (2): Зима 1996, Лето 2001
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2003
 Лучший бомбардир чемпионата Мексики (3): Зима 2000, Лето 2001
 Футболист года в Мексике (1): 2000
 Лучший бомбардир в истории «Сантоса Лагуны»
 Игрок, проведший наибольшее число матчей в истории «Сантоса Лагуны»

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Леон»